Thomas Jefferson Howell
Howell (Michigan)
Howell (Utah)

Desambiguação